Noirefontaine, village de Bouillon en Belgique ;
 Noirefontaine, commune du département du Doubs, en France.